39. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Heerenveen, w Holandii, w dniach 19–20 stycznia 2008. Zawody rozegrano w hali Thialf. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Niemka Jenny Wolf oraz Koreańczyk Lee Kyu-hyeok.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarek (34 sklasyfikowane) oraz 42 łyżwiarzy (39 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2008 w sportach zimowych
2008 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen